Velika nagrada Pikardije 1930 je bila sedma neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1930. Odvijala se je 18. maja 1930 v francoskem mestu Péronne. Skupaj so nastopali dirkalniki razredov voiturette, avtociklov in športnih dirkalnikov.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 55
|  Max Fourny
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 22
| 213,465 km
|-
! 2
| 62
|  Namont
| Privatnik
| Rally SCAP
| 20
| +2 kroga
|-
! 3
| 47
|  Armand Girod
| Privatnik
| Donnet
| 20
| +2 kroga
|-
! 4
| 53
|  Pluquet
| Privatnik
| Bugatti T37
| 19
| +3 krogi
|-
! 5
| 64
|  Henri Tourbier
| Privatnik
| Panhard
| 19
| +3 krogi
|-
! 6
| 59
|  René Ferrand
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 18
| +4 krogi
|-
! 7
| 57
|  de Berck
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 18
| +4 krogi
|-
! 8
| 58
|  André Rossignol
| Privatnik
| Chenard-Walcker
| 18
| +4 krogi
|-
! 9
| 49
|  François Givaudan
| Privatnik
| Rally SCAP
| 17
| +5 krogov
|-
! 10
| 65
|  Jean Pesato
| Privatnik
| de Soto
| 16
| +6 krogov
|-
! 11
| 60
|  Ferdinand Montier
| Privatnik
| Montier-Ford
| 16
| +6 krogov
|-
! 12
| 63
|  Gibe
| Privatnik
| '''Sima-Violet
| 16
| +6 krogov
|-
! Ods
| 61
|  Sabbag
| Privatnik
| Bugatti T37
| 2
| 
|-
! Ods
| 56
|  Jules Nandillon
| Privatnik
| Vernandi
| 
| 
|-
! Ods
| 54
|  Delommez
| Privatnik
| Bugatti T37
| 
| 
|-
! Ods
| 52
|  Emile Tetaldi
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 
| 
|-
! Ods
| 51
|  Doublet
| Privatnik
| Hinatin
| 
| 
|-
! Ods
| 50
|  Edmond Mouche
| Privatnik
| Morano
| 
| 
|}

Viri
 
 

1930
Sezona Velikih nagrad 1930